Wallingford – città dell'Inghilterra nell'Oxfordshire
 Wallingford – città statunitense della Contea di New Haven in Connecticut
 Wallingford – città statunitense della Contea di Emmet in Iowa
 Wallingford – città statunitense della Contea di Rutland in Vermont